Ostojićevo est un toponyme qui peut désigner :
Ostojićevo, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Ostojićevo, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Čoka et dans le district du Banat septentrional.